

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Brodnica – miasto 
 Brodnica – część wsi Biadacz w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Brodnica – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino
 Brodnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Inne 
 Brodnica – stacja kolejowa w Brodnicy, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim
 Brodnica – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim
 Brodnica – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim
 Brodnica – dawna gromada w powiecie śremskim
 Brodnica – dawna gromada w powiecie brodnickim

 Brodnica – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Wólka
 Brodnica – przystanek kolejowy w miejscowości Brodnica, w rejonie janowskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Brodnica – dawna gmina w województwie poleskim
 Brodnica – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Dekanat Brodnica
 Brodnica Wąskotorowa
 Lądowisko Brodnica
 Sparta Brodnica
 Brodnica Dolna, Brodnica Górna
 Brodnica Targ
 Brodniczka